Acanthotheciella — рід грибів. Назва вперше опублікована 1911 року.

Види 
База даних Species Fungorum станом на 22.10.2019 налічує 3 види роду Acanthotheciella:

Примітки

Джерела 
 Höhnel, F. von. 1911. Fragmente zur Mykologie. XIII Mitteilung (Nr. 642 bis 718). Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften Math.-naturw. Klasse Abt. I. 120:379-484 - P.451

Роди грибів
Сордаріальні